Дент има више значења:
 Округ Дент (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Дент (Охајо), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Дент (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Мартин Дент, аустралијски маратонац
 Тејлор Дент, амерички тенисер